La torre d'avorio (Taking Sides) – opera teatrale di Ronald Harwood del 1995
 A torto o a ragione (Taking Sides) – film di István Szabó del 2001